Calliopius ist der Name folgender Personen:

 ein spätantiker Statthalter von Bithynien, siehe Calliopius (Statthalter);
 ein consularis Macedoniae im Jahr 362, siehe Calliopius (consularis Macedoniae);
 ein magister epistularum im Jahr 388, siehe Calliopius (magister epistularum);
 ein spätantiker Redner, siehe Calliopius (Redner);
 ein Grammatiker und Bearbeiter des Werkes von Terenz, siehe Calliopius (Grammatiker).

Weiteres:

 Calliopius (Flohkrebse), ein genus in der Familie der Calliopiidae in der Ordnung der Flohkrebse